Владимир Константинович Комаров (род. 27 декабря 1940) — советский и российский композитор, поэт  — Народный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
В 1966 г. Владимир Комаров оканчивает Музыкальное училище при Московской консерватории,  и поступает в Московскую Государственную консерваторию имени П.И. Чайковского по классу композиции профессора Н.Н. Сидельникова. 

В 1976 году приглашается киностудией «Союзмультфильм» на должность музыкального редактора. 

В 1979 году переводится в киноконцерн «Мосфильм» главным музыкальным редактором (до 2011 года). 

С 1973 года Владимир Комаров становится членом Союза Композиторов СССР.

В 1977 году с дипломом отличия оканчивает двухгодичный Университет рабочих корреспондентов при Союзе журналистов СССР.

В 1989 году совместно с Эдуардом Артемьевым создает Ассоциации Электроакустической музыки России, становится членом Международной конфедерации Электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО. 

На протяжении сорока лет он постоянно выступает на Международном музыкальном фестивале «Московская осень» во всех концертах Ассоциации (и в академических жанрах). В  Голландии и Франции он с успехом представляет свои электронно-компьютерные сочинения.

В 1991 году, как официальный гость от СССР принимает участие в концерте «Пионеры электронной музыки» на праздновании столетия Стэнфордского университета (США). Дружеские отношения с великими изобретателями электронных инструментов Львом Терменом, Робертом Мугом, Томасом Оберхаймом, Максом Мэтьюзом, композиторами Джоном Чаунингом, Полом Лански, Доном Бушла, совместные выступления в университетах Сан-Франциско, Пол Алто и в колумбийском университете Нью-Йорка оказывают огромное влияние на отношение Владимира Комарова к электронной музыке, как космическому подарку.

Владимир Комаров является автором балета «Искушение», оперы «Притча о Поэте», мюзикла «Свадебная карусель», кантаты «Хлеб моей Родины», 4-х симфоний, 3-х симфонических поэм, 7-ми инструментальных концертов, камерных, хоровых произведений, музыки для оркестра народных инструментов, духового и эстрадного оркестров. и др. Его сочинения с успехом исполняются ведущими музыкальными коллективами страны под руководством дирижеров Виктора Дубровского, Эри Класа, Дмитрия Китаенко, Михаила Юровского, Владимира Федосеева, Эмина Хачатуряна, Сергея Скрипки, Тимура Мынбаева, Евгения Бушкова, Владимира Понькина и др. Владимир Комаров — лауреат Всесоюзного конкурса композиторов.

С 1989 года Владимир Комаров — член Союза Кинематографистов СССР.

Его приглашают писать музыку к своим картинам режиссеры-постановщики Евгений Матвеев (три фильма), Искра Бабич (два фильма), Константин Воинов, Леонид Филатов, Сергей Колосов, Алексей Сахаров (два фильма), Валерий Усков и Владимир Краснопольский (16 совместных многосерийных проектов), Гарри Бардин, Юрий Григорьев (два фильма), Вячеслав Максаков (три фильма), Николай Стамбула и др. Автор музыки более чем к 100-та кинофильмам и телесериалам.

Творческую деятельность Владимир Комаров сочетает с большой общественной работой. Он является президентом Гильдии композиторов кино и телевидения, членом правления Союза Кинематографистов РФ; Действительным членом Национальной Академии кинематографических искусств и наук «Золотой Орел»; Действительным членом Российской Академии кинематографических искусств «НИКА». Он является инициатором и художественным руководителем популярного ежегодного цикла концертов Гильдии композиторов «Хиты на все времена» – музыка из любимых кинофильмов.

Владимир Комаров серьезно увлекается литературным творчеством. Сочиняет стихи к своим песням. Им написаны либретто для его балета «Портрет» и оперы «Притча о поэте». Публикуются его статьи о киномузыке и выдающихся музыкантах.  После успешного издания первой книги-альбома «Мозаика жизни» (2011 г. Издательский Дом ТОНЧУ), Издательство «ПЕРО» в 2018 году выпускает еще две книги: «Реальность и мотивы» – экспромты в прозе и стихах, «Стихи для здоровья» – сборник избранных стихотворений, сочиненных на протяжении всей жизни автора. В 2019 году «"ПЕРО" издает книгу "Басни, сказки и...», которая  содержит в себе  новые стихи и прозу, включающую публицистические эссе… Этому изданию, как и другим книгам Владимира Комарова особый колорит придают легкий стиль повествования, искренность и самоирония. В 2020 году издательство «ПЕРО» выпускает книгу «Бабушкин графин» – сборник стихов, авторских песен и юмористических зарисовок.

В августе 2020 года Союзом кинематографистов РФ и Российским фондом культуры издана книга-альбом Владимира Комарова Антология «СТОЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНОМУЗЫКИ» 1920-2020). 

В августе 2021 года выходит книга "Дневник в стихах" ("Издательство "ПЕРО").

Основные музыкальные произведения 

1.    Сонатина для кларнета и фортепиано, 1964 г.

2.    Концерт для семи инструментов, 1970 г.

3.    «Портрет» одноактный балет по мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя, 1975 г.

4.    «Русские кружева» для оркестра русских народных инструментов, 1978 г.

5.    «Веселый ручеек» детская музыкальная сказка на стихи Г. Кружкова, 1978 г.

6.    Симфония №1 «Олимпийская» для симфонического оркестра, 1979 г.

7.    Квинтет для флейты, гобоя, кларнета, фагота и валторны, 1979 г.

8.    «Праздник в деревне» концерт для оркестра народных инструментов, 1980 г.

9.    Две пьесы для гуслей звончатых, 1982 г.

10.  «Родина», слова В. Комарова, для смешанного хора, 1982 г.

11.  «Свадебная карусель» оперетта по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба», 1983 г.

12.  «Дети солнца» музыка к спектаклю А.М. Горького, 1983 г.

13.  «Это ты, наша молодость» - сборник песен на стихи современных поэтов (12 песен), 1983 г.

14.  «Хлеб моей родины» кантата на стихи Г. Георгиева, 1984 г.

15.  Скерцо-марш для концертного духового оркестра, 1984 г.

16.  «Притча о поэте» одноактная опера на рубаи Омара Хайяма, 1985 г.

17.  «Поэма о вальсе» для эстрадного оркестра, 1985 г.

18.  «Сын Руси великой» — симфоническая поэма, 1985 г.

19.  Концерт для кларнета с оркестром посвящение Александру Иванову, 1986 г.

20.  Концерт-поэма для виолончели с оркестром посвящение Мстиславу Ростроповичу, 1987 г.

21.  Струнный квартет, 1987 г.

22.  Симфония №2 для органа и ударных инструментов, 1987 г.

23.  «Дискотека и флейта» - сборник песен на стихи советских поэтов (16 песен), 1987 г.

24.  Двойной концерт для трубы, валторны и струнного оркестра с литаврами, 1988 г.

25.  «Милый Августин» концерт для шести инструментов, 1989 г.

26.  Две пьесы для валторны, 1989 г.

27.  «Сельские картинки» концерт для ансамбля русских народных инструментов, 1989 г.

28.  «Весенняя капель» хоровой цикл на стихи Сергея Красикова, 1990 г.

29.  «Романтическое танго» двойной концерт для скрипки, кларнета и струнного оркестра, 1990 г.

30.  «Мгновения одной жизни» электроакустическая поэма – памяти Сергея Прокофьева, 1990 г.

31.  «Свобода» электроакустическая поэма  для сопрано, литавр и компьютерной фонограммы на слова М. Комаровой, 1991 г.

32.  «Посвящение Сергею Есенину» хоровой цикл на стихи современных поэтов, 1992 г.

33.  «Электричество» по мотивам картин художника А. Волкова, 1992 г.

34.  «Вечность и миг» электронная поэма памяти Владимира Уссачевского, 1992 г.

35.  «Voice of Theremin» («Голос Термена») компьютерная поэма памяти Льва Термена, 1993 г.

36.  Соната для кларнета-Соло, 1994 г.

37.  Симфония №4 «Genesis» — электронная, 1994 г.

38.  «Люби меня» киноопера на стихи Ю. Энтина, 1994 г.

39.  «Resonance» симфоническая поэма (1997)

40.  Три пьесы для шестиструнной гитары, 1997 г.

41.  «Этюд для ударных» компьютерная композиция, 1998 г.

42.  «Компьютерный калейдоскоп» — электронная композиция, 1998 г.

43.  «Затмение» электроакустическая поэма – посвящение Л.Зыкиной, 2000 г.

44.  Пять вариаций для арфы и ударных инструментов, 2000 г.

45.  «Восточная фантазия» компьютерная поэма с текстом Л.Филатова, 2001 г.

46.  «Контакт» электроакустическая поэма, 2001 г.

47.  «Возмутитель спокойствия» спектакль из проекта «Театр Леонида Филатова на CD», 2002 г.

48.  «Дилижанс» спектакль из проекта «Театр Леонида Филатова на CD», 2003 г.

49.  «Вечное движение» электроакустическая поэма, 2003 г.

50.  «Impuls» симфоническая поэма, 2004 г.

51.  «Радуга» — электронная композиция, 2005 г.

52.  «Свет и тени» — поэма для оркестра русских народных инструментов и компьютера, 2007 г.

53.  «Неизвестность» из звуков АНС, с видеорядом, памяти Евгения Мурзина, 2008 г.

54.  «Евпатий Коловрат» поэма для оркестра русских народных инструментов, 2008 г.

55.  «Бумеранг» - компьютерная поэма с видеорядом, 2009 г.

56.  «Автопортрет» - электро-акустическая новелла с видеорядом, 2010 г.

57.  «Мастер и Маргарита» - симфония-фантазия с солирующим роялем, 2017 г.

58.  «Скрипичный ключ» - электро-акустическая композиция, 2017 г.

59.  Романсы и песни – 1990-2018 гг.

Фильмография

Литературное творчество 
Автор шести книг: "Мозаика жизни"- (Издательский Дом "ТОНЧУ"- 2011), "Реальность и мотивы"- (2018), "Стихи для здоровья"- (2018), "Басни, сказки и..." (2019), "Бабушкин графин" - (Издательство "Перо" 2020), "Дневник в стихах" - (Издательство "Перо" 2021) Антология "СТОЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КИНОМУЗЫКИ" —  (Союз кинематографистов РФ, Российский фонд культуры - 2020).

Автор публикаций в газетах и журналах.

Награды 
Лауреат Всесоюзного конкурса композиторов (1977)
 Медаль «За трудовое отличие» (14 ноября 1980 года) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 Медаль и диплом имени Гагарина (1984)  — Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (14 марта 1989 года) — за заслуги в области советского искусства
 Лауреат премии «Ника» (1995) за лучшую музыку к фильму («Барышня-крестьянка»)
 Золотая Пушкинская Медаль (1999)  — за вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры
 Почётное свидетельство «За выдающийся творческий вклад в золотой фонд „Мосфильма“» (2000)
 Народный артист Российской Федерации (11 октября 2001 года) — за большие заслуги в области искусства
 Орден Почёта (28 декабря 2006 года) — за заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу
 Золотая медаль Союза московских композиторов (2010)  — за содружество, за вклад в развитие и пропаганду современной музыки
 Орден Дружбы (16 августа 2013 года) — за большой вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 Лауреат Почётной премии РАО (2013)  — за вклад в развитие науки, культуры и искусства
 «Почётная грамота» Министерства внутренних дел РФ (2015)
 Лауреат музыкальной премии «АВРОРА»  — «За выдающийся вклад и достижения в музыке для кино и телевидения» (2017)
 Орден Александра Невского (25 июля 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте www.russiandvd.com
 Персональный сайт композитора www.komarov.msk.ru

Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов России